Nolet ist der Familienname folgender Personen:

 Briar Nolet (* 1998), kanadische Tänzerin und Schauspielerin
 Jan Nolet de Brauwere van Steeland (1815–1888), niederländisch-flämischer Dichter
 Jim Nolet (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Simon Nolet (* 1941), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout

De Nolet bezeichnet:
 De Nolet, eine Windkraftanlage in Schiedam, Niederlande

Siehe auch:
 Nollet